Cette page présente la liste des transferts et mouvements de personnels de la NBA durant la saison 2018-2019, du  au .

Retraites

Encadrement

Entraîneurs

Avant-saison

Pendant la saison

Manager Général

Avant saison

Pendant la saison

Joueurs

Échanges

† Two-way contract

Agents libres

* Option du joueur** Option de l'équipe*** Option terminale**** Précédemment avec un two-way contract***** Two-way contract converti en contract final

Contrats two-way

Joueurs libérés

† Two-way contract

Joueurs partis à l'étranger

Joueurs non retenus
Tous les joueurs listés n'intègrent pas l'équipe dans le roster de début de saison

Draft

Premier tour

Deuxième tour

Drafts précédentes

Références

Saison NBA 2018-2019